

Залізнична сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область
 Залізнична сільська рада — сільське поселення, Панкрушихинський район, Алтайський край